Премьер-лига Боснии и Герцеговины 2019/2020 () — сезон чемпионата Боснии и Герцеговины по футболу. Он начался 20 июля 2019 года и закончился в мае 2020 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Крупа» и ГОШК. Их заменили «Вележ» — победитель Первой лиги Федерации Боснии и Герцеговины 2018/19, и «Борац» — победитель Первой лиги Республики Сербской 2018/19.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

Примечания.* С команды сняты 3 очка.** В сезоне-2020/21 команда играла в лиге Зеницко-Добойского кантона (4-й уровень ).

Примечания

Ссылки 
 Страница лиги на nfsbih.ba 
 Чемпионат Боснии и Герцеговины на soccerway

Чемпионат Боснии и Герцеговины по футболу
Босния и Герцеговина
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2019 году
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2020 году
Босния